Stazione di Barbarano Romano, sulla linea Civitavecchia-Orte
 Stazione di Barbarano Romano (oggi Vico Matrino), sulla linea Viterbo-Roma